Il singolare  dell'ECM Prague Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Vera Zvonarëva era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato per infortunio.

Sybille Bammer ha battuto in finale 7-6(4), 6-2 Francesca Schiavone.

Teste di serie

  Francesca Schiavone (finale)
  Sybille Bammer (campionessa)
  Iveta Benešová (semifinali)
  Carla Suárez Navarro (quarti)

 Al'ona Bondarenko (primo turno)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)
 Lucie Hradecká (quarti)
 Petra Kvitová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ECM Prague Open 2009